Монастир се може односити на:
Манастир
Монастир (град), град у Тунису
Монастир (Каљари), насеље у Италији у округу Каљари
Монастир, старо име Битоља, које се и данас употребљава у грчком језику

Види још
Манастир (вишезначна одредница)